Stürmische Zeiten steht für:

 Stürmische Zeiten, Alternativtitel von Steamboat Bill, jr., US-amerikanischer Stummfilm (1928)
 Stürmische Zeiten (2001), US-amerikanischer Fernsehfilm (OT: What Girls Learn) 
 Stürmische Zeiten (2008), deutscher Fernsehfilm 
 Stürmische Zeiten (2009), US-amerikanischer Spielfilm (OT: Hurricane Season) 
 St. Josef am Berg – Stürmische Zeiten, Fernsehfilm der Reihe St. Josef am Berg (2018)